Мото Гран-при Чехии было 11-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2009 года. Эта гонка прошла с 14 по 16 августа 2009 года на автодроме в Брно.

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе 250cc

Результаты в классе 125cc

Ссылки 

 

Ч